Csóka Béla (1898–1972) operaénekes (bariton), énektanár
 Csóka Béla (1926–2005) festőművész